Ната́лья Серге́евна Са́нина () — советская российская гребчиха. Окончила ГЦОЛИФК. Заслуженный мастер спорта СССР (1954), заслуженный тренер СССР.

Одна из сильнейших в академической гребле советских спортсменок 40—50-х годов XX века.

Биография 
Выступала за «Динамо» (Москва). Семикратная чемпионка СССР в академической гребле на одиночке с 1946 по 1952. В 1949 стала также чемпионкой СССР на двойке парной. В 1954 году выиграла чемпионат Европы в гребле на четверке парной. Тренер сборной СССР на Олимпийских играх 1976.

Скончалась 24 октября 2007 года в возрасте 88 лет.

Ссылки 
 
 Санина

Гребцы (академическая гребля) СССР
Чемпионы СССР по академической гребле
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма